Calvia – rodzaj biedronek
 Calvià – gmina w Hiszpanii